Aspekt kan betyde et af følgende: 
 Synsvinkel
 Aspekt (IT) – En implementation af et tværgående hensyn i et IT-system. Se Aspektorienteret programmering.
 Aspekt (grammatik) – Et element i verbets bøjning, der sætter tidspunktet for verbets handling i forhold til andre handlinger
 Aspekt (studiekreds) – en studiekreds for eksperimenterende kunstnere stiftet af Jørgen Nash og Martin Jepsen i 1958.